Заболото — название населённых пунктов:

Россия 
 Заболото — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Заболото — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Заболото — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Заболото — деревня в составе города Добрянка Пермского края.
 Заболото — деревня в Пермском районе Пермского края.

Украина 
 Заболото — село в Бусском районе Львовской области.